Corni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Corni (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Corni (Galați), Gemeinde im Kreis Galați

 Corni (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Corni (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Corni (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Corni (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

Corni ist der Name folgender Personen:
 Gustavo Corni (* 1952), italienischer Historiker

Siehe auch:
 Corny (Begriffsklärung)